In 1989/90 werd het 41ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. Dynamo Dresden werd kampioen.

Seizoensverloop
Het seizoen had een spannende finale met een driestrijd zowel aan de top als onderaan de rangschikking. Dynamo Dresden, Magdeburg en Karl-Marx-Stadt streden om de titel en alle drie de clubs hadden 34 punten voor de laatste speeldag. Ook van onder hadden EFC Stahl, Wismut Aue en Fortschritt Bischofswerda evenveel punten.

Door een 3:1 zegen tegen jarenlange rivaal Lok Leipzig verzekerde Dresden zich van de eerste plaats. Karl-Marx-Stadt en Magdeburg bekampten elkaar en door een 1:0 overwinning werd Karl-Marx-Stadt nog vicekampioen. Ook bij de degradatiestrijd was er een directe confrontatie tussen Eisenhüttenstadt en Bischofswerda dat door 2:0 gewonnen werd door Eisenhüttenstadt. Wismut Aue degradeerde na bijna veertig jaar ononderbroken aanwezig te zijn in de Oberliga. De 4:1 overwinning bij recordkampioen BFC Dynamo kon hieraan niets veranderen.

Het seizoen werd gekenmerkt door de politieke veranderingen in de DDR. Voor de eerste keer werd het mogelijk voor de spelers om te gaan spelen in de Bundesliga. De eerste speler die hier gebruik van maakte was Andreas Thom die BFC Dynamo inwisselde voor Bayer 04 Leverkusen. Thom was niet de enige speler die in het westen ging spelen en dat zorgde ook voor een achteruitgang van het niveau van de Oost-Duitse clubs en werd al snel duidelijk aan de dalende bezoekersaantallen.

Er kwamen 1.511.137 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 8.303 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 467 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,56 per wedstrijd. In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Dynamo Dresden
Bijgaand een overzicht van de spelers van Dynamo Dresden, die in het seizoen 1989/90 onder leiding van trainer-coach Reinhard Häfner voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Ulf Kirsten van Dynamo Dresden werd verkozen tot voetballer van het jaar. Rico Steinmann van Karl-Marx-Stadt werd tweede en Thomas Doll van FC Berlin werd..

Europese wedstrijden
Europacup I

* Wedstrijd na 78 minuten gestopt door rellen. Rode Ster leidde met 2-1 en kreeg een 3-0-overwinning toegewezen.

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1989/90
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1989
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1990

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1989/90